Cavalcade bezeichnet

den englischen Originaltitel eines Films von Frank Lloyd, siehe Kavalkade (Film)
 Originaltitel von Heimat unter heißer Sonne
den Titel eines Films von Steve Suissa, siehe Cavalcade (2005)
den Karnevalsumzug in Diekirch, der traditionell am Tulpensonntag in der Fastnachtswoche stattfindet Cavalcade (Diekirch)
den Karnevalsumzug in Wasserbillig, der wieder seit 2004 am Sonntag nach dem kalendarischen Frühlingsanfang stattfindet.  

Siehe auch:
 Kavalkade